Ophir (Colorado)
 Ophir (Utah)
 Ophir (Nova Zelândia)

Veja também 
 Ofir

Desambiguações de topônimos